Cyrano z Bergeracu, viz Cyrano de Bergerac, byl francouzský spisovatel, mimo jiné autor satirických utopických cestopisů.

Další významy mohou být:
 Cyrano z Bergeracu (divadelní hra) – nejvýznamnější divadelní hra Edmonda Rostanda
 Cyrano z Bergeracu (film, 1950) – americký film Michaela Gordona
 Cyrano z Bergeracu (TV film) – československá televizní adaptace z roku 1971
 Cyrano z Bergeracu (film, 1990) – francouzský film
 Cyrano z Bergeracu (Alfano) – opera Franca Alfana z roku 1936
 Cyrano z Bergeracu (Tamberg) – opera Eina Tamberga z roku 1976